OAT peut faire référence à : 
 une obligation assimilable du Trésor
 une autorité organisatrice de transports
 Organic Anion Transporter, un canal transportant les anions
 Orthographe, Accords et Transcription, un livre de grammaire française.

Homonymie